Биста́н-ан-Лорре́н () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Булеи-Мозель.

Географическое положение 

Бистан-ан-Лоррен расположен в 31 км к востоку от Меца. Соседние коммуны: Гертен, Варсбер и Ам-су-Варсбер на северо-востоке, Порселет на востоке, Бушпорн на юге, Обервис на юго-западе, Нидервис на западе.

Коммуна находится в долине лесного массива Варндт на реке Бист.

История 
 Следы галло-романской культуры.
 В Средние века принадлежала аббатству Сен-Набор в Сент-Авольде.

Демография 
По переписи 2008 года в коммуне проживал 271 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Непорочного Зачатия Богородицы, 1780 года
 Часовня Нотр-Дам-де-Бон-Секур, сооружена в 1854 году

Ссылки 
 Национальный институт статистики